Les Eutemnospondyli (eutemnospondyles en français) sont un clade d'amphibiens qui inclut tout les temnospondyles à l'exception des édopoïdes. Le taxon a été proposé par paléontologue allemand  en 2013 qui l'a défini comme « comprenant tous les temnospondyles plus étroitement liés aux Stereospondyli qu'aux Edopoidea ». Dans son analyse phylogénétique, Eutemnospondyli a inclus des  et un clade qu'il désigne sous le nom de Rhachitomi.

Phylogénétique 
Ci-dessous, un cladogramme d'après l'analyse de Schoch en 2013 montrant le placement des Eutemnospondyli dans les Temnospondyli :

Publication originale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Temnospondyli

Liens externes 

Temnospondyle (nom scientifique)
Temnospondyli
Amphibien du Permien
Amphibien du Trias
Taxon fossile décrit en 1919